Франсиа́да ()— многозначный термин французского происхождения.

 «Франсиада» (La Franciade, 1572) — незаконченная героическая эпопея Ронсара, поэма в духе великих античных классиков, в которой автор возводил род французских королей к легендарному сыну троянского героя Гектора — Франку (, ).
 Франсиада — название французского города Сен-Дени во времена революции, присвоенное по решению Конвента; просуществовало с 17 сентября 1793 года до 1800 года.
 Франсиада — четырёхлетний период повторяемости високосных годов во французском республиканском календаре.